Commerson steht für:
 Philibert Commerson (1727–1773), französischer Botaniker
 (13770) Commerson, Asteroid des Hauptgürtels
 Commerson-Delfin
 Commerson-Krater, Krater auf Réunion

Siehe auch:
 Commersons Anglerfisch